Stati Uniti d'America
Maryville – villaggio della Contea di Madison, Illinois
Maryville – capoluogo della Contea di Nodaway, Missouri
Maryville – capoluogo della Contea di Blount, Tennessee